Hollabrunn (district)
 Hollabrunn (gemeente)